Список фільмів за участю петлі часу.

Список фільмів

Див. також 

 Хронофантастика
 Хрононавт
 Біллі Меєр
 Проект «Монток»
 Філадельфійський експеримент
 Часова петля
 Джон Тітор
 Міські легенди про подорожі в часі
 Ретропричинність

Посилання 
 Time Loop Movies 

Фільми про подорожі в часі
Списки фантастичних фільмів